Филково — название населённых пунктов в России:

 Филково — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Филково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.